Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2021 enthält alle Personen, die im Jahr 2021 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es mit Stand 31. Dezember 2021 fünfundfünfzig gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder

Literatur

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)